Брянское — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области России. Входит в состав Гусевского городского поселения.

Население

История 
Населённый пункт Пруссишкен впервые упоминается в 1539 году. В 1938 году Пруссишкен был переименован в Пруссендорф. В 1946 году Пруссендорф был переименован в Брянское. В 1947—2008 годах административно относился к Брянскому сельскому округу, позже упразднённому.

В поселке Брянское разбирают на кирпич бывшее имение Preußendorf.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района